Bojacá kan syfta på:

Colombia 

 Bojacá (kommun), Cundinamarca, 
 Bojacá (ort), Cundinamarca,